Tillie – film del 1922 diretto da Frank Urson
 Tillie (Conceal and Disguise) – romanzo di Henry Kane del 1966